"Anytime" é o terceiro single do álbum The Best Belong Together, lançado pelo grupo de hip hop B.V.S.M.P. em 1988. A canção teve mais sucesso nas paradas da Alemanha e Suíça, no qual chegou a posição #21 e #22 respectivamente. No Reino Unido, conseguiu limitado sucesso, chegando apenas na posição #86, permanecendo na parada por apenas duas semanas. Um videoclipe também foi gravado. É o último single do grupo a entrar em uma parada musical.

Faixas 
7" Single

12" Single

CD Maxi single

Posições nas paradas musicais 

 

Singles de 1988
Singles de B.V.S.M.P.